La Druga hrvatska nogometna liga 2000-2001, conosciuta anche come 2. HNL 2000-2001, è stata la decima edizione della seconda divisione, la terza a girone unico, del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato vinto dal  che si è garantito così la promozione in 1.HNL 2001-02 assieme a ,  e . Il  invece ha fallito lo spareggio-promozione. Ha fallito lo spareggio, stavolta retrocessione, anche lo  che è sceso di categoria.

Per l'edizione successiva è previsto un allargamento dei quadri: da un girone unico di 18 squadre si passerà a due gironi da 16 compagini ciascuno. Dato che era in programma l'ampliamento della Prva liga da 12 a 16 squadre, in questa stagione di Druga liga erano previste 4 promozioni più un play-off fra l'ultima classificata della massima divisione e la 5ª della Druga.

Avvenimenti
Delle 17 squadre della stagione precedente, 2 sono state promosse in 1. HNL e 4 sono state retrocesse in 3. HNL
Dalla divisione inferiore sono state promosse 5 squadre mentre 2 sono state retrocesse da quella superiore, portando così l'organico a 18 compagini.

Cambio denominazione
 Zadarkomerc → 
  → Solin Grada
  → 
 Imotska Krajina →

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2001-2002.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2001-2002.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.
 rinuncia alla promozione,  rinuncia a disputare lo spareggio-promozione.

Risultati

Spareggi 
Era previsto che la 5ª (poi divenuta la 7ª viste le rinunce di  e ), il , disputasse una doppia sfida con l'ultima classificata della Prva liga, il , e che l'ultima classificata, lo , disputasse una doppia sfida con la 2ª del girone Ovest di Treća liga, il .

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.06.2001|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.06.2001

 e  rimangono nelle rispettive categorie; il  viene promosso in Druga liga mentre lo  viene retrocesso in Treća liga.

Note

Voci correlate
Prva HNL 2000-2001
Treća HNL 2000-2001
Coppa di Croazia 2000-2001

Collegamenti esterni

2000
Calcio nel 2000
Calcio nel 2001